Příjmení Šustr a Šustrová nosí tyto osobnosti:

 Andrej Šustr (1990), český hokejový obránce
 Božena Šustrová (1915–2008), filmová herečka
 Dan Šustr (* 1965), český hudebník, člen skupiny Tichá dohoda
 Drahomíra Šustrová (1913–2006), česká učitelka, spisovatelka, divadelní režisérka
 Helena Benešová Šustrová (1981), česká politička, místopředsedkyně KDU-ČSL
 Jarmila Šusterová (1932–2017), první stálá programová hlasatelka Československé televize
 Josef Šustr (1920–???), český politik KSČ, poslanec NS v 50. letech 20. stol.
 Martin Šustr (1990–2022), český fotbalista
 Michal Šustr (* 1969), český politik TOP 09, místostarosta Prahy 8
 Ladislav Šustr (* 1944), politik KDU-ČSL a TOP 09, poslanec PSP
 Pavel Šustr, více osobností, viz rozcestník
 Petruška Šustrová (* 1947), publicistka, překladatelka a disidentka
 Vladimír Šustr (1913–1987), český spisovatel
 Vratislav Šustr (* 1959), československý cyklista

Podobná příjmení 
 Schuster